Vanessa Marquez (1968-2018) attrice televisiva statunitense
 Vanessa Marquez (n. 1996) calciatrice portoghese, al 2017 detentrice del record di presenze e realizzazioni con la nazionale Under-19 di calcio femminile del Portogallo
 Vanessa Marquez (n. XX secolo) cantante statunitense